Geografia:
 Ogdensburg (Nova Jersey), localitat estatunidenca de Nova Jersey
 Ogdensburg (Nova York), localitat estatunidenca de Nova York
 Ogdensburg (Wisconsin), localitat estatunidenca de Wisconsin